Phraséologie (linguistique) – branche de la linguistique qui étudie les combinaisons de mots partiellement ou totalement figées;
 Phraséologie de l'aviation – code verbal utilisé pour la radiotéléphonie aéronautique par les contrôleurs aériens et les pilotes.